Trihidroksiflavanon se može odnositi na:

 Butin (molekul)  (3',4',7-trihidroksiflavanon)
 Garbanzol (3,7,4'-trihidroksiflavanon)
 Naringenin (4',5,7-trihidroksiflavanon)
 Pinobanksin (3,5,7-trihidroksiflavanon)